Comitê Olímpico Nacional
Commonwealth of Nations - organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes
The Chronicles of Narnia - série do autor britânico C. S. Lewis

Desambiguações de siglas